Das Winfield Australian Masters 1983, teils auch Winfield Masters 1983, war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1983/84. Das Turnier wurde vom 4. bis zum 15. Juli 1983 in den TV-Studios von Channel 10 in der australischen Stadt Sydney ausgetragen. Sieger des Turnieres wurde Ex-Weltmeister Cliff Thorburn, der in einem rein kanadischen Finale Bill Werbeniuk mit 7:3 besiegte. Thorburn spielte zudem mit einem 129er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Gesponsert wurde das Turnier erneut von Winfield. Dennoch verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr das Preisgeld beinahe auf 52.980 Pfund Sterling, wobei gleichwohl das Preisgeld nicht mehr nur auf den Sieger, sondern auch gestaffelt an die übrigen Spieler verteilt wurde. Gut ein Fünftel des Preisgeldes entfiel dennoch immer noch auf den Sieger.

Turnierverlauf 
Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich die Teilnehmeranzahl auf insgesamt sechzehn Teilnehmer. Gleichwohl wurde ein neuer Modus, der ohne eine vorherige Gruppenphase und mit einem K.-o.-System ab dem Achtelfinale funktionierte, eingeführt. Dabei wurde das besagte Achtelfinale im Modus Best of 3 Frames, das Viertelfinale im Modus Best of 4 Frames, das Halbfinale im Modus Best of 5 Frames und das Finale im Modus Best of 13 Frames gespielt.

Finale 
Während führende Spieler der Welt wie der Titelverteidiger Steve Davis oder Ex-Weltmeister Ray Reardon nicht am Turnier teilnahmen, wurde dieses nach dem frühen Ausscheiden der meisten australischen und europäischen Spieler vor allem von den kanadischen Profis dominiert, die im Halbfinale drei der vier übrigen Spieler stellten. Während zum einen Cliff Thorburn unter anderem mit einem Sieg über Jimmy White das Halbfinale erreicht hatte und nun in diesem auf seinen Landsmann Kirk Stevens traf, der es mit Siegen über Doug Mountjoy und Lokalmatador Eddie Charlton in diese Runde geschafft hatte, war zum anderen der dritte Kanadier im Bunde, Bill Werbeniuk, mit Siegen über die Nordiren Dennis Taylor und Alex Higgins ins Halbfinale eingezogen und musste dort gegen den Engländer Tony Knowles antreten, der insbesondere im Halbfinale gegen Tony Meo zuvor schon eine Zitterpartie gehabt hatte. Doch während in dem rein kanadischen Spiel sich Cliff Thorburn mit 5:2 durchsetzte, erlebte Knowles in seinem Spiel einen White-wash seines Konkurrenten Werbeniuk, der somit das kanadische Finale endgültig sicherte.

Während die ersten beiden Frames des Endspiels mit je einem hohen Break pro Spieler ausgeglichen waren und es somit 1:1 stand, konnte sich Thorburn im Folgenden zwischenzeitlich auf 3:1 und – trotz eines Century Breaks von Werbeniuk im Frame dazwischen – 4:2 absetzen. Anschließend gelang es zwar Werbeniuk, auf 4:3 zu verkürzen, doch die folgenden drei Frames gingen zumeist relativ knapp an seinen Konkurrenten, womit Thorburn sowohl das Spiel mit 7:3 als auch das Turnier gewann.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von zwei Spielern, den beiden Finalisten, je zwei Century Breaks gespielt.

  Cliff Thorburn: 129, 107
  Bill Werbeniuk: 108, 105

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in Sydney